Trenker ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Trenker (1930–2003), deutsch-italienischer Kameramann und Sohn von Luis Trenker 
 Luis Trenker (1892–1990), Bergsteiger, Schauspieler, Regisseur und Schriftsteller
 Martin Trenker (* 1986), österreichischer Jurist